

Toponyme 

 Burgdorf est le nom allemand de Berthoud, commune suisse du canton de Berne.
 Burgdorf, ville allemande située en Basse-Saxe, dans la Région de Hanovre.
 Burgdorf, commune allemande située en Basse-Saxe, dans l'arrondissement de Wolfenbüttel.

Patronyme 
 Wilhelm Burgdorf (1895-1945), militaire allemand

Homonymie